Chicklet est un synonyme de chewing-gum;
 Chicklet (ou clavier en îlot) est un type de clavier informatique, où les touches sont espacées, avec des coins arrondis, les faisant ressembler à des chewing-gums. On les trouve principalement sur les ordinateurs portables;
 R.W. Chicklet est un personnage des Aventures de Tintin;
  est le nom d'un groupe musical canadien;
 Cikelet est un district d'Indonésie dans la province de Java occidental;

Groupe musical formé en 1995